Steinkind ist die Bezeichnung für
 
 Lithopädion, einen abgestorbenen, versteinerten Fötus im Mutterleib
 das Steinkind von Sens, ein Lithopädion
 Steinkind (Band), eine deutsche Elektro-Band